Brousek může být:

obecně
 brousek – pracovní nástroj určený pro broušení předmětů (kamenný, karborundový)
 brousek (těsto) – vada chlebového nebo jiného kynutého těsta – sražená nebo nevypečená část při dně formy

české příjmení osob
 Antonín Brousek (1941–2013) – český básník, novinář, překladatel a literární kritik
 Helena Brousková (* 1967) – česká choreografka
 Jaroslava Brousková (* 1950) – česká herečka
 Ondřej Brousek (* 1981) – český herec, syn Otakara Brouska ml.
 Otakar Brousek starší (1924 – 2014) – český herec, otec
 Otakar Brousek mladší (* 1957) – český herec, syn
 Václav Brousek (* 1952) – český politik, poslanec PSP za ODS

 příjmení v překladu
 Rufus Brousek (angl. Rufus Scrimgeour) – fiktivní postava z knih o Harry Potterovi

 název novin
 Brousek – politický deník prostonárodní, v letech (1874–1879) vydával Jan Stanislav Skrejšovský v Praze

hory a vrchy
 Brousek (Rychlebské hory) – hora v Rychlebských horách

podobná příjmení
 Berousek

Související články 
 Brus (rozcestník)
 Bruska
 Brusnice
 Rozbrušovačka

Rozcestníky - příjmení